Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1967-1968 è stato il terzo organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati.

Girone A

Classifica 

 2 punti di penalizzazione per rinuncia

Risultati

Girone B
La Torre Reggio Emilia 40
Costone Siena 32
Amatori Carrara 30
Libertas Rimini 30
Elettroplaid Firenze 28
Italcuoghi Modena 20
Juve Pontedera 20
Universitari Lucca 18
Fulgor Fidenza 18
Sporting Club 1949 Montecatini Terme 14
Marina La Spezia 8
Pallacanestro Loano 5

Girone C

Classifica 

 1 punto di penalizzazione per rinuncia

Risultati

Girone D

Classifica 

 1 punto di penalizzazione per rinuncia

Risultati

Spareggi promozione

Verdetti
 Promosse in Serie B 
Candy Brugherio
La Torre Reggio Emilia
Sebastiani Rieti
ASSI Brindisi

 Retrocesse in Serie D 
Forti e Liberi Monza
Fiamma Varese
Pallacanestro Loano
Italcuoghi Modena
Dinamo Sassari (ripescata)
Sangiorgese (ripescata)
Pallacanestro Siracusa
Gad Etna Catania (ripescata)

Bibliografia 
Edizioni 1967-68
La Gazzetta del Mezzogiorno
Gazzetta del Sud
La Provincia (di Cremona)
Il Corriere dello Sport

Collegamenti esterni 
 
 Sito del Legnaia Firenze *

Pallacanestro nel 1967
Pallacanestro nel 1968
1967-1968